Le tournoi US Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Boston du 12 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Kroschina et Olga Morozova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en mars 1973